Denne liste over fredede fortidsminder i Aarhus Kommune viser alle fredede fortidsminder i Aarhus Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Aarhus Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Århus Kommune
Aarhus Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments